wmii é um gerenciador de janelas dinâmico para o X Window System. Altamente customizável, é utilizável tanto com o teclado, quanto com o mouse. Ele suporta gerenciamento de janelas com abas e tiles com baixo uso de memória, e uma interação com usuário similar ao estilo do vi.

Reescrito em C com base no wmi, em C++, o wmii é altamente modularizável e utiliza uma nova interface de comunicação entre processos (IPC) baseda no protocolo de rede 9P do Plan 9.

Ligações externas 
 

Gestores de janelas